Anna Lapuščenkova era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Tatarstan Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Julija Putinceva che ha battuto in finale Caroline Garcia 6–4, 6–2.

Teste di serie

  Evgenija Rodina (quarti di finale)
  Vesna Dolonc (primo turno, ritiro)
  Nastas'sja Jakimava (semifinali)
  Mandy Minella (primo turno)

 Vitalija D'jačenko (semifinali, ritiro)
 Aleksandra Panova (quarti di finale)
 Caroline Garcia (finale)
 Ekaterina Ivanova (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Tatarstan Open 2011